Lahner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Lahner (1873–1963), österreichischer Höhlenforscher
 Johann Georg Lahner (1772–1845), Erfinder des Wiener Würstchens
 Karl Lahner (1842–1927), österreichischer Bildhauer
 Leopold Lahner (1880–??), österreichischer Kugelstoßen, Steinstoßer und Tauzieher

Siehe auch:
 Laner
 Lanner